Ігнатюк — українське прізвище.

 Ігнатюк Іван (1928) — поет, фольклорист.
 Ігнатюк Любов Миколаївна (нар. 1953) — український педагог, народний вчитель України (2012)
 Ігнатюк Марія (Івано-Франківськ) — майстер художнього слова, доцент Прикарпатського університету.

Українські прізвища